Shelburne (Massachusetts), localitat estatunidenca
 Shelburne (Nova Hampshire), localitat estatunidenca
 Shelburne (Nova Escòcia), localitat canadenca